

Patronyme 

 Émile Marchoux (1862-1943),  scientifique, biologiste et médecin français.
 Jean François Nicolas Marchoux (1754-1819, avocat, juriste et homme politique français.

Références